Midnight Machine Gun Rhymes and Alibis — перший спільний альбом американських реперів Андре Нікатіни й Equipto, виданий 22 березня 2002 р. лейблами Fillmore Coleman Records і Soul Note Records. Оформлення: Brand1Design. Мастеринг: Джастін Вейс. Фотограф: Майкл Анчета.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Андре Нікатіни
Англомовні музичні альбоми